Выборы в Сенат США в Огайо состоялись 8 ноября 2022 года. Победитель представит штат в верхней палате Конгресса США. 25 января 2021 года действующий сенатор-республиканец Роб Портман объявил, что не будет добиваться переизбрания на третий срок, сославшись на «партийный тупик».

Внутрипартийные выборы состоялись 3 мая. Консерватор Джеймс Дэвид Вэнс одержал победу на праймериз республиканцев, а член Палаты представителей Тим Райан — на праймериз демократов. По результатам всеобщих выборов Вэнс одержал победу.

Праймериз Республиканской партии  
В результате отставки Портмана ожидалось, что первичные выборы станут одними из самых конкурентных в стране. Из-за высоких рейтингов одобрения 45-го президента Дональда Трампа большинство кандидатов стремились заручиться его поддержкой. Бывший государственный казначей  лидировал в большинстве опросов до конца января. Впоследствии конкуренцию ему составил бизнесмен Майк Гиббонс, потративший миллионы на телевизионную рекламу. 9 апреля Гиббонс заявил, что американцы среднего класса недостаточно платят подоходный налог, что сразу же привело к резкому падению числа его сторонников. 15 апреля Трамп поддержал консерватора Джеймса Дэвида Вэнса. Вэнс выступает за запрет опиоидов, а также критикует нелегальную иммиграцию. До момента одобрения Трампом он отставал в опросах, но в результате его поддержки стал лидером гонки, сохраняя преимущество вплоть до дня выборов. В результате Вэнс одержал победу, набрав 32% голосов, что на 8 процентов больше, чем у его ближайшего конкурента Мандела. Многие рассматривали эти праймериз как проверку влияния Трампа на Республиканскую партию, поскольку в 2020 году он выиграл в Огайо с преимуществом в 8 процентов. Праймериз стали самыми дорогими в истории штата: кандидаты потратили в общей сложности 66 миллионов долларов на продвижение своих кампаний. На внутрипартийных выборах республиканцев было отдано в два раза больше голосов, чем на праймериз демократов.

Кандидаты

Номинант 
 Джеймс Дэвид Вэнс — автор , ветеран корпуса морской пехоты США

Участники праймериз 
 Майк Гиббонс — банкир, кандидат в Сенат США (2018)
  —  (с 2017 года)
  — ветеран войны в Ираке в составе корпуса морской пехоты США,  (2011—2019), кандидат в Сенат США (2012, 2018)
 Нил Патель — бизнесмен
 Марк Пукита — IT-директор
  — председатель  (2017—2021)

Снявшиеся с выборов 
 Джон Берман — разработчик электронного оборудования, инженер-испытатель, кандидат в Сенат США (Миннесота и Канзас, 2020)
 Берни Морено — бизнесмен

Дисквалифицированные 
 Билл Грэм — адвокат
 Майкл Лейполд — пилот медицинской службы, старший уоррент-офицер армии США в отставке
 Маккензи Томпсон — ветеран ВВС США
 Майк Холт

Отказавшиеся от выдвижения 
  — член Палаты представителей от 12-го округа Огайо (с 2018 года)
  — член Палаты представителей от 16-го округа Огайо (с 2019 года)
  — член Палаты представителей от 14-го округа Огайо (с 2013 года)
  — член Палаты представителей от 6-го округа Огайо (с 2011 года)
 Джим Джордан — член Палаты представителей от 4-го округа Огайо (с 2007 года) (переизбирается)
  — член Палаты представителей от 8-го округа Огайо (с 2016 года)
  —  (с 2019 года),  (2011—2019) (переизбирается)
  — соучредитель 
 Джон Кейсик — губернатор Огайо (2011—2019), кандидат в президенты США (2000, 2016)
  —  (с 2019 года) (поддержал Вэнса) (переизбирается)
 Роб Портман — действующий сенатор США от штата Огайо (с 2011 года)
  — член Палаты представителей от 16-го округа Огайо (2011—2019), кандидат в Сенат США (2018) (баллотировался на пост губернатора)
 Херальдо Ривера — журналист, писатель, адвокат. бывший телеведущий
  — пастор, генеральный директор  (поддержал Морено) (выразил заинтересованность в выдвижении в Палату представителей)
  — член Палаты представителей от 15-го округа Огайо (2011—2021)
  — член Палаты представителей от 10-го округа Огайо (с 2003 года)
  — член Палаты представителей от 12-го округа Огайо (2001—2018)
  — президент , бывший футбольный тренер штата Огайо
  —  (c 2019 года) (переизбирается)
  — член Палаты представителей от 2-го округа Огайо (с 2013 года)

Опросы

Графическое представление 

Агрегированный источник

Результаты

Праймериз Демократической партии

Кандидаты

Номинант 
 Тим Райан — член Палаты представителей от 13-го округа Огайо (с 2013 года), кандидат в президенты США (2020)

Участники праймериз 
 Трейси Джонсон — активистка, технический руководитель
  — бывший старший советник , кандидат в Палату представителей от 3-го округ Огайо (2020)

Дисквалифицированные 
 Рик Тейлор
 Лашондра Тинсли — бывший менеджер отдела занятости и семейных услуг округа Франклин
 Демар Шеффи — казначей округа охраны почв и водных ресурсов Кайахога

Отказавшиеся от выдвижения 
  — член Палаты представителей от 3-го округа Огайо (с 2013 года) (переизбирается)
  — президент совета уполномоченных округа Франклин,  (2009—2011)
 Леброн Джеймс — профессиональный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс», бывший игрок «Кливленд Кавальерс»
  — бывший комиссар округа Портидж,  (2011—2018), кандидат на пост  (2018)
 Зак Кляйн — прокурор Колумбуса
  — мэр Колумбуса (2000—2016)
  — мэр Цинциннати (2013—2022) (баллотировался на пост губернатора)
 Дэнни О'Коннор — регистратор округа Франклин, кандидат в Палату представителей от 12-го округа Огайо (2018)
  — адвокат, секретарь суда округа Гамильтон (2017—2022) (избран мэром Цинциннати в 2021 году)
  — комиссар округа Гамильтон
  — лидер меньшинства в  (кандидат в Палату представителей США)
  — президент «»,  (2008—2014), кандидат на пост  (2014) (кандидат в Палату представителей США)
  — мэр Дейтона (2014—2022) (кандидат в губернаторы)
  — бывший обозреватель , жена сенатора Шеррода Брауна
  — бывший директор

Опросы

Результаты

Независимые и кандидаты от третьих партий

Заявившие о выдвижении 
 Лашондра Тинсли (вписанный кандидат)
 Стивен Фэрис — кандидат в Сенат США (2018) (вписанный кандидат)
 Шейн Хоффман (вписанный кандидат)
 Джон Ченг (вписанный кандидат)
 Мэтью Эш (вписанный кандидат)

Дисквалифицированные 
 Эрик Мейринг (независимый кандидат)
 Сэм Ронан — ветеран ВВС США, кандидат в Палату представителей США от 1-го округа Огайо (2018), кандидат на пост председателя  (2017) (независимый кандидат)
 Шеннон Мэри Тейлор (Либертарианская партия)

Всеобщие выборы

Предвыборная статистика 
Обозначения:
 Р — равенство
 НП — небольшое преимущество
 ДП — достаточное преимущество
 СП — существенное, но преодолимое преимущество
 ОП — огромное преимущество

Дебаты

Опросы 
Агрегированный источник

Джош Мандель vs. Эми Эктон

Джош Мандель vs. Тим Райан

Джейн Тимкен vs. Эми Эктон

Джейн Тимкен vs. Тим Райан

Ди Джей Вэнс vs. Эми Эктон

Результаты

Примечания 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты кампаний кандидатов
 Сайт кампании Ди Джей Вэнса
 Сайт кампании Тима Райана

Выборы в Сенат США в Огайо
2022 год в Огайо